AngularJS – otwarty framework oparty na języku JavaScript
 Angular – framework w języku JavaScript mający być początkowo kolejną wersją AngularJS, ale wydana jako nowy framework
 Łuk angularny – łuk używany przez Asyryjczyków i Babilończyków